Дидье́ «Ди Джей» Илу́нга-Мбе́нга (; ) — бельгийский профессиональный баскетболист, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции центрового.

Ранние годы 
Дидье родился и вырос в Киншасе (Заир, в настоящее время - Демократическая Республика Конго). Его отец работал в правительстве республики. После того, как в стране пришёл к власти новый лидер, все, кто работал в предыдущем правительстве, подверглись гонениям. На этой волне отец Дидье попал тюрьму. Однако он успел позаботиться о сыновьях и отправил их самолётом в Бельгию, где они смогли получить убежище. Во время пребывания в центре для беженцев его заметил легендарный бельгийский баскетболист Уилли Стевенирс, который в дальнейшем стал персональным тренером Дидье. Также у Дидье двойное гражданство — Бельгии и ДРК.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Досье на nba.com 
 Статистика на Basketball-Reference.com 

Баскетболисты Демократической Республики Конго
Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Лёвен Беарз»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу